Selene — personagem da mitologia grega
 Selene (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
 SELENE (sonda espacial)
 Underworld (2003)
 580 Selene — asteroide do cinturão principal

Ver também 
 Cleópatra Selene

Desambiguações de antropônimos